Salacz Gyula, endrődi (1832−1915) ügyvéd, 1875 és 1901 között Arad polgármestere 
 Salacz Gyula, endrődi (1871−1938) Csanád vármegye főispánja PIM Névtér